Lijst van rijksmonumenten in Haarle (Hellendoorn)
 Lijst van rijksmonumenten in Haarle (Tubbergen)